Zbigniew Szydłowski (1925-1984), generał brygady ludowego Wojska Polskiego
 Zbigniew Szydłowski (1976-), hokeista, trener